Ива́н Я́ковлевич Григо́рьев:
 Григорьев, Иван Яковлевич (1916—1945) — танкист, Герой Советского Союза.
 Григорьев, Иван Яковлевич (1924—1986) — артиллерист, Герой Советского Союза.